Municipio de Warrington puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Warrington (condado de Bucks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bucks.
 Municipio de Warrington (condado de York, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de York.